Christo Stantschew ist der Name folgender Personen:

* Christo Stantschew (Maler) (1870–1950), bulgarischer Maler
 Christo Stantschew (Ringer) (* 1969), bulgarischer Ringer